Orkhon 
 L'Orkhon est un cours d'eau de Mongolie, un affluent de la Selenga.
 La Vallée de l'Orkhon est une vallée où coule cette rivière.
 Orkhon est un sum (district) de l'aimag (ligue ou province) de Selenge en Mongolie ou est située cette vallée.
 Orkhontuul est un autre sum de cet aimag.
 Les inscriptions de l'Orkhon sont des pétroglyphes en köktürk, une écriture proto-mongole.
 L'alphabet de l'Orkhon est le nom que l'on a donné à cette écriture, les inscriptions de l'orkhon en étant les plus anciennes traces connues à ce jour.
 L'Orkhon est un aïmag (province) de Mongolie